Clarkston kan avse:

Geografi

Storbritannien
 Clarkston, East Renfrewshire – en ort i East Renfrewshire, Skottland
 Clarkston, North Lanarkshire – en ort i North Lanarkshire, Skottland

USA
 Clarkston, Georgia
 Clarkston, Michigan
 Clarkston, Utah
 Clarkston, Washington